Последняя футуристическая выставка картин «0,10» (ноль-десять) — художественная выставка, проходившая в художественном бюро Надежды Добычиной (Дом Адамини) на Марсовом поле в Петрограде с 19 декабря 1915 года по 17 января 1916 года. На выставке были показаны работы Казимира Малевича и его соратников, представивших новое направление в русском авангарде — супрематизм.

Название 
«Последней футуристической» выставка была названа из-за желания организаторов завершить футуристический период в русской живописи и обозначить переход к супрематизму.

«0,10» — это не одно число (одна десятая), а числа ноль и десять, перечисленные через запятую. Ноль означает отсутствие (нулевое количество) предметных форм в супрематизме. Десять означало количество художников, планировавших участвовать в выставке, но, когда участников стало четырнадцать, название не было изменено.

История 

Выставка была организована по инициативе Ивана Пуни. Соратники Малевича не были готовы полностью принять супрематизм и признать его наследником футуризма, поэтому Малевичу не разрешили дать своим картинам название «Супрематизм» ни в каталоге, ни в экспозиции. Полотна носили сложные, развёрнутые названия, что было связано с запретом на название «супрематизмом» лишь отчасти.
Картины вывешивались в ночь перед открытием лично Малевичем, чтобы никто раньше времени их не увидел. За несколько часов до вернисажа он написал от руки несколько плакатов с надписью «супрематизм живописи» для неподготовленной публики. На вернисаже распространялась книга-манифест «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», изданная Михаилом Матюшиным.

В красном углу помещения, где у славян всегда висят иконы, Малевич водрузил «Чёрный квадрат», указанный в каталоге как «Чёрный четырёхугольник» и ставший благодаря выставке известнейшей картиной русской авангардной живописи, которую затем прозвали «иконой русского авангарда». Были выставлены и другие картины Малевича, в том числе «Чёрный крест», «Чёрный круг», «Красный квадрат», а также полотна его сотоварищей и учеников. 50 % от чистой прибыли поступали в распоряжение Лазарета деятелей искусств.

Критика 
Событие имело широкий отклик в художественных кругах. Хотя сейчас выставка считается большинством искусствоведов выдающимся достижением русского авангарда, изначально она вызвала скорее скептическую реакцию. Художник Александр Бенуа резко раскритиковал её и, в особенности, «Чёрный квадрат», многие критики были недовольны тем, что Малевич повесил картину в угол, где обычно висят иконы.

Участники 

Многие художники принимали участие ещё на Первой футуристической выставке «Трамвай В», проходившей в марте того же года.
 Казимир Малевич
 Владимир Татлин
 Иван Пуни
 Любовь Попова
 Иван Клюн
 Ксения Богуславская
 Ольга Розанова
 Надежда Удальцова
 Натан Альтман
 Василий Каменский
 Вера Пестель
 Мария Васильева
 Анна Кириллова
 Михаил Меньков

Объединение «0,10» 
В апреле 1917 года было создано объединение художников-авангардистов с названием «0,10», состоявшее из участников выставки.

См. также
 Первая футуристическая выставка картин «Трамвай В»

Литература 
 Шатских А. С. Казимир Малевич. — : Слово, 1996. — 96 с.

Ссылки 
 Рускультурэкспертиза. Творческие объединения и союзы
 Художественное общество «0,10» — переходим за ноль

Источники 

Художественные выставки по алфавиту
Абстракционизм
Художественные выставки русского авангарда
Художественные группы русского авангарда